John Coulter ist der Name folgender Personen:

* John Coulter (~1774–1813), amerikanischer Trapper, siehe John Colter
 John Merle Coulter (1851–1928), amerikanischer Botaniker
 John B. Coulter (1891–1983), US-amerikanischer Generalleutnant
 John Richard Coulter (* 1930), australischer Politiker